Assedio di Cuneo (1347/1348). Assedianti furono le truppe di Luchino Visconti che presero Cuneo.
 Assedio di Cuneo (1515). Assedianti sono le truppe svizzere che cercarono di fermare l'espansione di Francesco I di Francia in Italia.
 Assedio di Cuneo (1542). Assedianti sono le truppe francesi.
 Assedio di Cuneo (1557). Assedianti furono i francesi del maresciallo Brissac, nell'ambito dell'ultima delle cosiddette Guerre d'Italia. La resistenza all'assedio valse la sua elevazione al rango di “città” da parte di Emanuele Filiberto I di Savoia
 Assedio di Cuneo (1639). Assedianti sono le truppe franco-piemontesi.
 Assedio di Cuneo (1641). Assedianti sono le truppe franco-piemontesi che prenderanno la città.
 Assedio di Cuneo (1691). Assedianti furono i francesi del Catinat nell'ambito della Guerra della Grande Alleanza.
 Assedio di Cuneo (1744). Assedianti le truppe franco-spagnole (Guerra di successione austriaca).
 Assedio di Cuneo (1799). Assedianti dal 7 novembre furono gli austro-russi del generale Suvorov contro la guarnigione francese che si arrese il 3 dicembre.